Спас Георгиев може да се отнася за:
 Спас Георгиев (каратист), български каратист
 Спас Георгиев (генерал), български генерал
 Спас Георгиев (футболист), български футболист, състезател на ПФК Славия (София)